McDonald Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 McDonald, du comté de Barry dans le Missouri.
  du comté de Jasper dans le Missouri.
 , du comté de Hardin en Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships